Марина Алексеевна Плеханова () — российский мастер йоги, спортсменка, тренер и преподаватель Хатха-йоги и Раджа-йоги, Бикхрам-йоги, мастер традиционных Рэйки. Чемпионка России по атлетической йоге 2018 года. Бронзовый призёр Чемпионате мира по йога-спорту в Китае 2018 года.

Биография 
Родилась в Нижнем Новгороде. Училась в местном Лицее № 40. Училась в Bikram Yoga College of India. Выпускница школы йоги Андрея Лобанова по «Классическая йога. Хатха-йога». Прошла раджа-йогу, хатха-йогу, изучила искусство многих индийских мастеров. Некоторое время жила и обучалась на Пхукете в Таиланде.

На чемпионате РФ по йога-спорту дебютировала в 2016 году и сразу стала второй. Спустя два года улучшила свой результат и отобралась на ЧМ, откуда вернулась с наградой бронзового достоинства.

Среди увлечений Марины  музыка, танцы, книги, вода и слоны.

В настоящее время практикует в Hot Yoga NN и Yogaonline.club с 1 апреля 2020 года.

Примечания

Ссылки 
 
 Блиц интервью
 
 
 Реестр выпускников школы Андрея Лобанова
 
 

Йогины